Французский конституционный референдум:

 Французский конституционный референдум (1793) — ратификация проекта первой Конституции Первой французской республики.
 Французский конституционный референдум (1958) — ратификация проекта Конституции Франции (Пятая республика).
 Французский конституционный референдум (1969) — по вопросу о децентрализации и создании регионов и о реформе Сената.
 Французский конституционный референдум (2000) — по вопросу о сокращении президентского срока с 7 до 5 лет.